Gra planszowa – gra, w której wykorzystywana jest plansza
 Plansza (szermierka) – miejsce pojedynku szermierczego